Вицепрезидентът на Бразилия () е вторият най-висок пост в Бразилия. Главната роля на вицепрезидента е да замести президента по случай на неговата смърт, оставка, импийчмънт, и временно да поеме президентските правомощия и задължения, докато президентът е в чужбина, или по друг начин временно не може да изпълнява своите задължения. Вицепрезидентът се избира съвместно с президента и мандатът му изтича с този на президента.

Списък на вицепрезидентите на Бразилия 

Бразилски политици